Chrysothrix — рід грибів родини Chrysothricaceae. Назва вперше опублікована 1852 року.

Класифікація 
До роду Chrysothrix відносять 22 видів:

Примітки

Джерела 
 Montagne, J.P.F.C. 1852. Diagnoses Phycologiae. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 18:302-319 - P.312

Роди грибів